Darwin kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Darwin
 Sarah C. Darwin
 Steven P. Darwin

Robotskapade auktorsförkortningar